Stanley – imię męskie
 Stanley – dawne przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Puchar Stanleya – trofeum dla zwycięzcy amerykańskiej ligi hokejowej NHL
 Stanley – serial animowany

Geografia 
 Stanley – miasto na Falklandach
Anglia:
 Stanley – miasto w Anglii, w hrabstwie Durham
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie Shropshire
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Stanley – wieś w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
Australia:
 Stanley – miasto w Australii, na Tasmanii
 Stanley – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
Miejscowości w USA:
 Stanley – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Custer
 Stanley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Stanley – wieś w stanie Luizjana, w parafii DeSoto
 Stanley – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Stanley – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
 Stanley – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Page
 Stanley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Stanley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Stanley (ang. Stanley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Arkansas
 Stanley (ang. Stanley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Stanley (ang. Stanley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Stanley (ang. Stanley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Stanley (ang. Stanley County) – w stanie Dakota Południowa

Biografie 
 Clayton Stanley – amerykański siatkarz
 Henry Morton Stanley – brytyjski podróżnik i odkrywca
 William Stanley Jr. – amerykański fizyk, elektrotechnik i wynalazca